Nikolaj Georgiev (1925–2005) bolgár sporttörténész
Nikolaj Georgiev (19??) bolgár politikus, a 2011-es választások egyik alelnökjelöltje
Nikolaj Georgiev (1960) bolgár kajakos, olimpikon